Bowler Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Bowler Creek (Etheridge River), Nebenfluss des Etheridge River in Queensland
 Bowler Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland